

Городские населённые пункты 
 Город Опочка —  13964 человек (X. 2002 г.), 11603 человек (X. 2010 г.), 11362 человек (I. 2012 г.), 10910 человек (I. 2013 г.) —  городское поселение «Опочка».

Сельские населённые пункты 
Ниже представлен сортируемый (по столбцам) список сельских населённых пунктов Опочецкого района Псковской области, распределённых по муниципальным образованиям (волостям) с оценками численности населения сельских населённых пунктов на конец 2000 года, по переписи населения 2002 года и по оценке на 1 января 2013 года.

Примечания 											
											

												
											

О